Eine Kriegergedächtniskapelle (Kriegerkapelle) ist eine Kapelle, die der Erinnerung an die in einem Krieg gefallenen Soldaten gewidmet ist.

Kriegergedächtniskapellen gibt es unter anderem in:
 Appelhülsen: Kriegergedächtniskapelle Appelhülsen, Erster/Zweiter Weltkrieg
 Altomünster: Kriegergedächtniskapelle Altomünster, Erster Weltkrieg
 Aying: Lambertuskapelle, Erster Weltkrieg
 Bad Bayersoien: Kriegergedächtniskapelle (Bad Bayersoien), Erster Weltkrieg
 Bad Bocklet, Ortsteil Steinach: Bergkapelle (Steinach), Zweiter Weltkrieg
 Bezau: Kriegergedächtniskapelle Bezau. Erster/Zweiter Weltkrieg
 Biburg: Kriegergedächtniskapelle (Biburg), Erster Weltkrieg
 Burkardroth, Ortsteil Stralsbach: Kriegergedächtniskapelle (Stralsbach), Erster/Zweiter Weltkrieg
 Dettelbach, Ortsteil Euerfeld: Kriegergedächtniskapelle (Euerfeld), Erster Weltkrieg
 Ebermannstadt: Kriegergedächtniskapelle Ebermannstadt, Erster Weltkrieg
 Garmisch-Partenkirchen: Kriegergedächtniskapelle Garmisch, Zweiter Weltkrieg
 Neubiberg: Kriegerkapelle Maria im Walde (Neubiberg), Erster/Zweiter Weltkrieg
 Kriegergedächtniskapelle Giesenkirchen, Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen), Erster Weltkrieg
 Kriegergedächtniskapelle (Herxheim), Herxheim bei Landau/Pfalz
 Kriegergedächtniskapelle (Nattenhausen), Erster Weltkrieg
 Prichsenstadt, Ortsteil Stadelschwarzach: Kriegergedächtniskapelle (Stadelschwarzach), Zweiter Weltkrieg
 Unterbrunn bei Gauting (neben der Kirche St. Laurentius)

Bekannte Kirchen sind
 Pfarrkirche Bregenz-Mariahilf als Heldendankkirche zum Ersten Weltkrieg

Kriegerkapelle heißen:
 Kriegerkapelle (Friesenrath) in Aachen-Friesenrath
 Kriegerkapelle Buchloe, Buchloe
 Kriegerkapelle (Chiemsee), Chiemsee
 Kriegerkapelle Mattersburg, 
 Kriegerkapelle (Reit im Winkl)
 Kriegerkapelle (Rettenbach), Rettenbach (Oberpfalz)
 Kriegerkapelle Roßhaupten, Roßhaupten
 Kriegerkapelle am Tumulus, 
 Kriegerkapelle (Urbau) Vrbovec (Tschechien)
 Kriegerkapelle (Walheim), Walheim, Aachen
 Kriegerkapelle Wetzelsdorf, Graz
 Kriegerkapelle (Winterrieden), Winterrieden

!Kriegergedachtniskapelle
!Kapelle
Kriegergedachtniskapelle